San Juan steht für:
 San Juan (Volk), nordamerikanisches Indianervolk
 San Juan (Spiel), Kartenspiel
 (2284) San Juan, Asteroid

Personen:
 Eric San Juan (* 1973), US-amerikanischer Schriftsteller
 Olga San Juan (1927–2009), US-amerikanische Schauspielerin und Tänzerin

Schiffe:
 San Juan Clipper, Katamaran
 San Juan (Schiff, 1565), baskisches Walfängerschiff, 1565 gesunken
 San Juan (Schiff, 1882), US-amerikanisches Passagierschiff, 1929 gesunken
 San Juan (E 9), Zerstörer der argentinischen Marine, Stapellauf 1937
 San Juan (S 42), U-Boot der argentinischen Marine, Stapellauf 1983, 2017 gesunken
 San Juan (SSN-751), Atom-U-Boot der US Navy, Los-Angeles-Klasse, Stapellauf 1985

Geographische Objekte:
 San Juan de la Posesión, Fluss in Chile
 San Juan (Costa Rica), Ort in der Provinz San José, Costa Rica
 San Juan (Dominikanische Republik), Provinz in der Dominikanischen Republik
 San Juan Cotzal, Großgemeinde in Guatemala
 San Juan de Girón, Gemeinde in Kolumbien, besser bekannt als Girón
 Río San Juan (Kolumbien), Fluss in Kolumbien
 San Juan (Fluss, Kuba), Fluss in Kuba
 San Juan (Puerto Rico), Stadt in Puerto Rico
 San Juan (Trinidad und Tobago), Ort auf Trinidad und Tobago
 Circuito San Juan Villicum, Motorsport-Rennstrecke in Argentinien

in Argentinien:
 San Juan (Argentinien), Stadt
 San Juan (Iruya), Dorf
 Provinz San Juan, Provinz
 San Juan (Berg), Berg
 Río San Juan (Provinz San Juan), Fluss

in Bolivien:
 Kanton San Juan, Kanton im Departamento Potosí
 San Juan del Chaco, Ort im Departamento Santa Cruz
 San Juan del Piraí (Monteagudo), Ort im Kanton Monteagudo, Departamento Chuquisaca
 San Juan del Piraí (Santistevan), Ort in der Provinz Santistevan, Departamento Santa Cruz
 San Juan de Rosario, Ort im Departamento Potosí
 San Juan del Rosario, Ort im Departamento Santa Cruz
 San Juan de Yapacaní, Ort im Departamento Santa Cruz

in Ecuador:
 San Juan (Azuay), Ort und Parroquia rural im Kanton Gualaceo, Provinz Azuay
 San Juan (Chimborazo), Ort und Parroquia rural im Kanton Riobamba, Provinz Chimborazo
 San Juan (Quito), Stadtteil von Quito und eine Parroquia urbana in der Verwaltungszone Manuela Sáenz im Kanton Quito der Provinz Pichincha

auf den Philippinen:
 San Juan (Abra), in der Provinz Abra
 San Juan (Batangas), in der Provinz Batangas
 San Juan (Ilocos Sur) in der Provinz Ilocos Sur
 San Juan (La Union), in der Provinz La Union
 San Juan (Metro Manila), in der Provinz Metro Manila
 San Juan (Siquijor), in der Provinz Siquijor
 San Juan (Southern Leyte), in der Provinz Southern Leyte

in Mexiko:
 San Juan (Fluss, Veracruz), Mexiko
 San Juan (Fluss, Tamaulipas), Mexiko

in Nicaragua:
 San Juan de Nicaragua ist ein Ort im Südosten Nicaraguas
 Río San Juan (Nicaragua), Fluss

in Peru:
 Distrikt San Juan Bautista, mehrere Distrikte in Peru
 San Juan (Ocumal), Ort im Distrikt Ocumal, Provinz Luya

in Spanien:
 San Juan (Vulkan), Vulkan auf La Palma
 San Juan (Huesca), Ort in Aragonien

in den Vereinigten Staaten:
 San Juan (New Mexico)
 San Juan (Texas)
 San Juan Mountains
 San Juan County (Colorado)
 San Juan County (New Mexico)
 San Juan County (Utah)
 San Juan County (Washington)
 San Juan Islands, Inselgruppe
 San Juan Island, zweitgrößte Insel dieser Inselgruppe
 San Juan River, Zufluss des Colorado River

Siehe auch:
 Río San Juan

 San Juan Bautista
 San Juan del Río
 San Juan Evangelista
 San Juan Pie de Puerto, spanischer Name für Saint-Jean-Pied-de-Port (baskisch: Donibane Garazi)